DTG steht als Abkürzung für:

 Date Time Group (Datum/Zeit-Gruppe), die Natozeitangabe
 Deutsch-Thailändische Gesellschaft
 Deutsch-Tunesische Gesellschaft
 Deutsch-Türkische Gesellschaft
 Deutsche Theosophische Gesellschaft
 Deutsche Tierparkgesellschaft, Vereinigung von Zoos
 Deutsche Transplantationsgesellschaft
 Deutsche Tropenmedizinische Gesellschaft,  heute: Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin und Globale Gesundheit e.V.
 Deutsche Tolkien Gesellschaft e.V.
 Deutsche Transport-Genossenschaft Binnenschiffahrt eG
 Deutsche Treuhand-Gesellschaft, siehe Geschichte der KPMG
 Devisentermingeschäft
 Differential Thermo Gravimetrie, s. Thermogravimetrie
 Direct To Garment (Textil-Direktdruck)
 Diterpenglycoside, eine organische, chemische Verbindungen 
 Drucklufttauchgerät beim Tauchen
 Dynamically Tuned Gyro, ein Gyroskop
 Deutsche Togogesellschaft

DTG